Bang:

Альбомы 

  — мини-альбом Риты Оры и Imanbek.

Песни 
 «Bang» — песня Blur.
 «Bang» — песня Gorky Park.